Lake Paradise ist der Name folgender Seen in:

Australien:
 Lake Paradise (Queensland), See im Bundesstaat Queensland

Neuseeland:
 Lake Paradise (Southland), See in der Region Southland

Vereinigte Staaten von Amerika:
 Lake Paradise (Arkansas), See in Arkansas
 Lake Paradise (Illinois), See in Illinois
 Lake Paradise (Michigan), See in Michigan

Siehe auch:
 Paradise Lake